Schizoporaceae är en familj av svampar. Schizoporaceae ingår i ordningen Hymenochaetales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Schizoporaceae